Greenhill peut désigner :

Patronymes 
 Sir Alfred George Greenhill (1847-1927), mathématicien britannique.
 Catherine Greenhill, mathématicienne australienne.

Toponymie

Au Royaume-Uni 
 Greenhill (Brent), Londres, en Angleterre
 Greenhill (Camden), Londres, en Angleterre
 Greenhill (Antrim), une ville dans le Comté d'Antrim, en Irlande du Nord
 Greenhill (Durham), en Angleterre
 Greenhill (Fermanagh), une ville dans le Comté de Fermanagh, en Irlande du Nord
 Greenhill (Dorset), en Angleterre
 Greenhill (Dumfriesshire), en Écosse
 Greenhill, en Écosse
 Greenhill (Evesham), dans le Worcestershire, en Angleterre, lieu principal de la Bataille d'Evesham en 1265
 Greenhill (Falkirk), en Écosse
 Greenhill (Harrow), Londres, en Angleterre
 Greenhill (Herefordshire) en Angleterre
 Greenhill (Kent), en Angleterre
 Greenhill (Kidderminster), dans le Worcestershire, en Angleterre
 Greenhill (Lancashire), en Angleterre
 Greenhill (Leicestershire), en Angleterre
 Greenhill (Sheffield), en Angleterre
 Greenhill (Swansea), au Pays de Galles